Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года прошли с 9 по 15 августа на временной арене Olympic Green Archery Field. Квалификационный раунд состоялся 9 августа. Первые два раунда турнира на выбывание прошли 13 августа, а все заключительные — 15 августа. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 37 стран. 

Олимпийским чемпионом 2004 года в данной дисциплине являлся итальянец Марко Гальяццо, но он выбыл из соревнований уже на стадии 1/32 финала.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Плей-офф